Hakken (dansstijl)
Hakken (keukentechniek), werkwijze met mes, keukenbijl of keukenmachine
 Bewerking van hard materiaal. Zie:
 Steenhouwen
 Beeldhouwer
Houthakker
IJssculptuur